Пікулін Віталій Володимирович (* 1971) — полковник Збройних сил України, командир 3-го окремого полку спеціального призначення до січня 2016 р.
 Пікулін Олександр Віталійович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Пікулін Павло Петрович (* 1989) — український підприємець та спортсмен, CEO та засновник Deus Robots, співзасновник ігрового холдингу WhaleApp.

Примітки